Babina puede referirse a:

 Babina: Es una rana, un anfibio anuro de la familia Ranidae.
 Babina: Es una ciudad en el distrito de Jhansi en el estado de Uttar Pradesh, India.
 Babiná: Es una ciudad de la región Banská Bystrica, Distrito de Zvolen en Eslovaquia.